Cock o' the Walk – film del 1915 diretto da Hay Plumb
 Cock o' the Walk – film del 1930 diretto da Walter Lang e Roy William Neill
 Cock o' the Walk – cortometraggio di animazione del 1935 diretto da Ben Sharpsteen